Великоперевозский сельский совет () — входит в состав
Шишацкого района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Великий Перевоз.

Населённые пункты совета 
 
 с. Великий Перевоз 
 с. Пелагеевка 
 с. Першотравневое 
 с. Самары

Примечания